Spyware Doctor — одна из утилит, обеспечивающих защиту персонального компьютера в реальном времени от воздействия шпионских модулей, троянов, рекламы и других опасностей.
  
Spyware Doctor имеет расширенную систему сканирования и хорошую собственную защищённость. Некоторые программы, равно как и веб-страницы, содержат шпионские модули, которые, попадая в компьютер, собирают конфиденциальную информацию и отправляют её по заданному адресу. Spyware Doctor обнаруживает и пресекает появление таких программ на компьютере. Он распознаёт известные шпионские модули и не даёт им загрузиться и запуститься на ПК. Кроме всего прочего, программа способна чистить систему от временных файлов и следить за тем, чтобы стартовая страничка браузера пользователя оставалась неизменной.

Утилита получала награду Editors' Choice и другие лестные отзывы от различных компьютерных изданий в нескольких странах.

Особенности 
Spyware Doctor обеспечивает защиту ПК тремя путями:
 Постоянная защита в реальном времени.
 Режим сканирования Intelli-Scan.
 Использование метода эвристического сканирования (что позволяет бороться с неизвестными вирусами и программами — шпионами).

Закрытие проекта 
С 18 мая 2013 года данный программный продукт более не поддерживается, а новые версии не выходят.

См. также 
 Антивирусная программа

Ссылки 
 Официальный сайт
 Spyware Doctor with Antivirus Review

Примечания 

Shareware
Программное обеспечение для Windows